Пономарёвка — село в Оренбургской области, административный центр Пономарёвского района и Пономарёвского сельсовета.

География 
Село находится в 220 километрах от областного центра на автодороге Казань — Оренбург и в 65 км от железной дороги (станция Абдулино).

История 
По Указу Оренбургской казённой палаты от 2 марта 1805 года государственные крестьяне из разных сёл и деревень Борисоглебского уезда (Тамбовская губерния)  в числе 396 душ прибыли в эту местность и на левом берегу реки Дёма основали деревню Пономарёвка. Крестьяне прибыли из сёл Чуево, Чащино, Посевнино, Краснояровка, Мучкап, Архангельское и других. В материалах ревизской переписи 1811 года указаны фамилии всех переходцев. На этот год в Пономарёвке 107 семей и 543 человека мужского пола. Их поверенным (или садчиком) был Василий Трофимович Пономарёв с сыном Егором. Они вместе со своей семьёй прибыли из села Чащино. Вновь образованное поселение первоначально назвали Дёмой (по реке), затем Пономарёвкой. Административно входило в состав Бугурусланского уезда.

Население

Известные жители и уроженцы 
В селе родились:
 Владимир Иванович Аринин — русский советский и российский писатель, журналист.
 Александр Петрович Солуянов — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Иван Михайлович Пузиков — советский военачальник, генерал-лейтенант
 Евгений Ильич Гордеев (1948 г.р.), академик РАН, председатель Камчатского научного центра ДВО РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН

Примечания 

Населённые пункты Пономарёвского района
Районные центры Оренбургской области